Томислав — мужское имя, встречающееся у сербов, хорватов, черногорцев и некоторых других славянских народов.

Персоналии 
 Томислав I — король Хорватии.
 Томислав II — формальный король Независимого Хорватского Государства периода Второй мировой войны.

Населённые пункты 
 Томислав — населённый пункт в Нижнесилезском воеводстве, Польша

См. также 
 Tomislav — хорватское пиво, названное в честь Томислава I